Plusieurs manifestations portent le nom de Francofolies :
 les Francofolies de Esch-sur-Alzette au Luxembourg ;
 les Francofolies de Kinshasa en République démocratique du Congo ;
 les Francofolies de La Réunion à Saint-Pierre ;
 les Francofolies de La Rochelle, en France, qui est le premier festival du genre et qui est géré par la société des Francofolies ;
 les Francos de Montréal (appelées FrancoFolies jusqu'en 2017) ;
 les Francofolies de Nouvelle-Calédonie à Nouméa ;
 les Francofolies de Spa, en Belgique.